Catherine:
 Английский и французский аналог имени Екатерина
 Catherine (игра) — японская видеоигра 2011 года

См. также 
 Кэтрин